Pine River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Pine River (Queensland)
 Pine River (Nive River), Nebenfluss des Nine Rivers in Tasmanien, Australien.

in Kanada:
 Pine River (Beaver River), in Saskatchewan 
 Pine River (Bonnechere River), im Renfrew District, Ontario
 Pine River (Cree River), in Saskatchewan
 Pine River (Huronsee), im Bruce County, Ontario
 Pine River (Lake Nipissing), in Sudbury, Ontario
 Pine River (Lake Winnipegosis), in Manitoba
 Pine River (Mad River), im Simcoe County, Ontario
 Pine River (Oberer See, Ontario), im Thunder Bay District, Ontario
 Pine River (Peace River), in British Columbia 

Grenzfluss zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten:
 Pine River (Granite River), Minnesota und Thunder Bay District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Pine River (Muddy River), Connecticut 
 Pine River (Oberer See, Michigan), Michigan 
 Pine River (Chippewa River), Michigan 
 Pine River (Saginaw Bay), Michigan 
 Pine River (Michigansee), Michigan 
 Pine River (Van Etten Lake), Michigan 
 Pine River (Tippy Dam Pond), Michigan 
 Pine River (Saint Martin Bay), Michigan 
 Pine River (St. Clair River), Michigan 
 Pine River (Kettle River), Minnesota 
 Pine River (Mississippi River), Minnesota 
 Pine River (Saint Louis River), Minnesota 
 Pine River (Ossipee Lake), New Hampshire 
 Pine River (Wisconsin River, Lincoln County), Wisconsin 
 Pine River (Lake Poygan), Wisconsin 
 Pine River (Wisconsin River, Richland County), Wisconsin 
 Pine River (Menominee River), Wisconsin 
 Pine River, Oberlauf des Mill Creek (Mill Cove), Rhode Island

Pine River ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Pine River (Manitoba), unincorporated area
 Pine River (Ontario), unincorporated area in Bruce County, Ontario
 Pine River (Saskatchewan), unincorporated area

in den Vereinigten Staaten:
 Pine River (Michigan), im Arenac County
 Pine River (Minnesota), im Cass County
 Pine River (Lincoln County, Wisconsin)
 Pine River (Waushara County, Wisconsin)
 Pine River (Town), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin

Siehe auch:
 Little Pine River
 Pine River Township